Tennis Channel Open 2007 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Лас-Вегас, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 26 февраля по 4 марта.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Джеймс Блейк
 Парный турнир —  Боб Брайан /  Майк Брайан

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал его прошлогодний победитель Джеймс Блейк (№ 6 в мире на тот момент). Американец не смог преодолеть групповой этап и выбыл с турнира, заняв второе место в своей группе. В его отсутствие главный приз завоевал Ллейтон Хьюитт (№ 20 в мире на тот момент), который был посеян на турнире под вторым номером. Для австралийца этот титул стал дебютным третьим в карьере на данных соревнованиях. Две победы до этого им были одержаны в 200 и 2003 годах, когда турнир проводился в Скоттсдейле. В финале Хьюитт переиграл австрийца Юргена Мельцера, посеянного под четвёртым номером.

В парных соревнованиях обошлось без неожиданностей и победу одержали первые номера посева и чемпионы двух последних розыгрышей Боб и Майк Брайаны. В финале американский дуэт обыграл представителей Израиля — Энди Рама и Йонатана Эрлиха. Для братьев Брайанов это победа стала четвёртой на местных соревнованиях и по этому показателю они стали абсолютными рекордсменами турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ллейтон Хьюитт обыграл  Юрген Мельцер со счётом 6-4, 7-6(10).
 Хьюитт выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мельцер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| score-width=15
| team-width=185

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Евгений Королев
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Сэм Куэрри
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Ян Герных
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=4
| RD1-team4= Юрген Мельцер
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Фернандо Вердаско
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Марат Сафин
| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Фелисиано Лопес
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Ллейтон Хьюитт
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Евгений Королев
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=64
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Юрген Мельцер
| RD2-score2-1=64
| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=77| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Марат Сафин
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Ллейтон Хьюитт
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Юрген Мельцер
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=610
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Ллейтон Хьюитт
| RD3-score2-1=6| RD3-score2-2=712| RD3-score2-3= 
}}

 Групповой раунд 

 Группа 1 

 Группа 2 

 Группа 3 

 Группа 4 

 Группа 5 

 Группа 6 

 Группа 7 

 Группа 8 

 Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Энди Рама /  Йонатана Эрлиха со счётом 7-6(6), 6-2.
 братья Брайаны выигрывают свой 2-й совместный титул в сезоне и 35-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Tennis Channel Open

 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

США
Теннис
Февраль 2007 года
Март 2007 года
2007